Alpetragius ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite im Osten des Mare Nubium, nordwestlich des Kraters Arzachel und östlich von Lassell. Der Krater ist stark erodiert und weist einen großen und ausgedehnten Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem arabischen Astronomen Nur ad-Din al-Bitrudschi (latinisiert Alpetragius) offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Alpetragius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)